Césarée est un nom propre qui peut désigner :

 Cesare, un mode de syllogisme, dont la proposition majeure est une universelle négative, la mineure une universelle affirmative et la conclusion une universelle négative ;

Toponyme 
Césarée, en latin Caesarea, est le nom de plusieurs villes et lieux antiques.

 Césarée de Cappadoce, aujourd'hui Kayseri (Turquie) ;
 Césarée de Palestine ou  Césarée maritime, aujourd'hui Césarée (Israël) ;
 Césarée de Philippe, aujourd'hui Baniyas dans le Golan ;
 Césarée de Maurétanie, aujourd'hui Cherchell (Algérie), capitale de la Maurétanie Césarienne ;
 Césarée la Grande ou Césarée de Syrie, nom attribué par erreur par les Croisés à Chayzar (Syrie) ;
 Antioche Césarée ou Antioche de Pisidie, aujourd'hui près de Yalvaç (Turquie) ;
 Césarée de Cilicie, aujourd'hui Anazarbe (Turquie) ;
 Caesarea Germanica ou , ancienne ville de Bithynie ;
 Île de Césarée, aujourd'hui Jersey dans les îles Anglo-Normandes ;
 Cesarea, ville disparue d'Italie ayant formé une Pentapole avec Ravenne, Forlì, Forlimpopoli et Classe.

Divers 
 Césarée, un film de Marguerite Duras ;
 Césarée Paris, une maison parisienne internationale de bijouterie de luxe ;
 Kidon, unité du Mossad anciennement dénommée Césarée ;
Césaré, Centre national de création musicale à Reims ;
 Cesare, un manga de Fuyumi Soryo et Motoaki Hara ;
 Cesarea, un paquebot italien de la compagnie de navigation Lloyd Triestino.